

Медовбрук — місто, штат Вісконсин
 Медовбрук — переписна місцевість, штат Алабама
 Медовбрук — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Медовбрук — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Медовбрук — невключена територія в штаті Пенсільванія
 Медовбрук — район в місті Сієтл, штат Вашингтон
 Медовбрук — район в місті Сірак'юс, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Медов-Брук